Osoby o tym nazwisku:
 Jeszajahu Lewit – izraelski brydżysta
 Wasilij Lewit – kazachstański amatorski bokser,

Inne:
 (22505) Lewit – planetoida z pasa głównego asteroid